Das Damendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1932 war ein Tenniswettbewerb in Ottawa.

Ergebnisse

Quelle 
 The Ottawa Journal, Ausgaben vom 23–29. Juli 1932 und The Daily Colonist, Ausgaben vom 30. und 31. Juli 1932

Anmerkungen 

Tennisturnier in Ottawa
Tennisturnier 1932